El término tahúres se refiere a una persona particularmente hábil con los juegos de naipes, de azar o de apuestas. El término también se utiliza para aquellos jugadores de este tipo de juegos que se han especializado tanto en tal actividad que, o bien han adquirido adicción al juego, o bien han hecho del juego su principal fuente de ingresos. En ciertas ocasiones, el término «tahúres» se utiliza también para designar un jugador que hace trampas en el juego.

«Tahúres» también puede referirse a:

 El tahúres, un cuadro del pintor francés Georges de La Tour, pintado hacia 1635;
 El tahúr, película de acción mexicana, de 1979, dirigida por Rogelio A. González;
 El tahúr, vigésimo quinto álbum de estudio del cantante mexicano Vicente Fernández, lanzado en 1979 como la banda sonora de la película de mismo título;
 Tahúres Zurdos, una banda española de rock, activa entre 1987 y 2004.

Arabismos